Les Jeunesses Nordiques sont des organisations politiques d’extrême droite suédoise qui peuvent faire référence aux:

 Jeunesses Nordiques (1933-1950)
 Jeunesses Nordiques (2009)

Parti politique en Suède